Облак може да се отнася за:
 Облак – атмосферно явление
 Ватрослав Облак (Vatroslav Oblak) – словенски австрийски славист
 Облак на Оорт – хипотетична област в Слънчевата система
 Магеланови облаци – двойка галактики
 Голям Магеланов облак – галактика
 Малък Магеланов облак – галактика
 „Облакът на Магелан“ – научно-фантастичен роман (1955) на Станислав Лем
 „Черният облак“ – научно-фантастичен роман (1957) на Фред Хойл
 „Облак“ – научно-фантастичен филм (2007) на Себастиан Бетбеде
 Облачно съхранение – интернет хранилище за данни

Вижте също 
 облачни изчисления – термин от информатиката
 мъглявина – астрономически обект